Fever se može odnositi naČ

 Fever (album), muzički album
 Groznica, medicinski smptom